Чемпионат СССР 1964 года в классе «Б» проходил в два этапа:
 на первом этапе 103 клуба в шести зонах РСФСР определили участников полуфиналов (в этих турнирах также участвовали и клубы Союзных республик, которые определили участников своего финала), 48 клубов в трёх зонах УССР определили участников финальных турниров;
 на втором этапе участники полуфиналов РСФСР определили участников финала РСФСР, клубы УССР в финальных турнирах определили распределение мест, а участники финалов РСФСР и Союзных Республик определили победителей.

Зональный этап

1-я зона РСФСР 
Два лучших клуба РСФСР — серпуховская «Звезда» и ивановский «Текстильщик» — вышли в полуфиналы РСФСР. Лучший клуб Союзных республик — клайпедский «Гранитас» — вышел в финал Союзных республик.

2-я зона РСФСР

3-я зона РСФСР 

Переходные игры: «Труд» Тольятти (чемпион Куйбышевской области) — «Нефтяник» Сызрань (команда класса «Б») — 3:0 и 1:1. В следующем сезоне количество команд в третьей зоне увеличили, «Нефтяник» сохранил своё право играть в классе «Б».

4-я зона РСФСР 
Два лучших клуба РСФСР — грозненский «Терек» и орджоникидзенский «Спартак» — вышли в полуфиналы РСФСР. Лучший клуб Союзных республик — батумское «Динамо» — вышел в финал Союзных республик.

5-я зона РСФСР 
Два лучших клуба РСФСР — нижнетагильский «Уралец» и уфимский «Строитель» — вышли в полуфиналы РСФСР. Лучший клуб Союзных республик — «Политотдел» (Ташкентская обл.) — вышел в финал Союзных республик.

6-я зона РСФСР 
Два лучших клуба РСФСР - барнаульский «Темп» и омский «Иртыш» - вышли в полуфиналы РСФСР. Лучший клуб Союзных республик - усть-каменогорский «Восток» - вышел в финал Союзных республик.

1-я зона УССР 
Лучший из белорусских клубов — брестский «Спартак» Брест — вышел в финал Союзных республик.

2-я зона УССР

3-я зона УССР

Финальный этап

Финал Союзных республик 
Финал Союзных республик прошёл в Клайпеде.

Матч за 1-е место

РСФСР

Полуфинал I 
Полуфинал I РСФСР прошёл в Грозном.

Полуфинал II 
Полуфинал II РСФСР прошёл в Орджоникидзе.

Финал 
Финал РСФСР прошёл в Орджоникидзе.

 дополнительный матч за титул чемпиона РСФСР в классе «Б»

УССР

За 1—6 места

За 7—12 места

За 13—18 места

За 19—24 места

За 25—30 места

За 31—36 места 
Финал за 31 — 36 места чемпионата СССР 1964 года среди команд УССР в классе «Б» проходил в два круга (в зачёт пошли результаты матчей, сыгранных клубами в своих зонах).

За 37—41 места

Примечания

Ссылки 
 На www.rsssf.com
 На wildstat.ru

Чемпионат СССР по футболу 1964
1964